Madeley (Shropshire), een plaats in het Engelse graafschap Shropshire
 Madeley (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire